Подано порівняння чипсетів, виробництва ATI Technologies.

Для процесорів AMD

Порівняння північних мостів 

Примітка 1: A-Link Express та A-Link Express II підтримують 4 лінії PCI-Express (PCI-Express x4), тому можливе використання будь-якого південного мосту із підтримкою шини PCI-Express (наприклад: ULI M1573/M1575).

Примітка 2: Після придбання компанії ATI компанією AMD, остання продовжувала випускати лінійку чипсетів для своїх же процесорів, але вже під своєю торговою маркою. для їх перегляду дивіться Порівняння чипсетів AMD.

Порівняння південних мостів 

Примітка 1: Після придбання компанії ATI компанією AMD, остання продовжувала випускати лінійку чипсетів для своїх же процесорів, але вже під своєю торговою маркою. для їх перегляду дивіться Порівняння чипсетів AMD.

Для процесорів Intel

Порівняння північних мостів

Порівняння південних мостів

Див. також 
 AMD
 Intel
Список мікропроцесорів AMD
Список мікропроцесорів Intel
 Список мікропроцесорів VIA
 Порівняння графічних процесорів NVIDIA
 Порівняння графічних процесорів ATI
 
 Порівняння процесорів Intel
 Порівняння процесорів AMD
 Порівняння чипсетів AMD
 Порівняння чипсетів Intel
 Порівняння чипсетів Nvidia
 Порівняння чипсетів VIA

Посилання 
 Чипсети для платформи Intel

Комп'ютер